Автоно́мный о́круг (автономная префектура) — () — административно-территориальная единица Китая с одним или несколькими титульными национальными меньшинствами. Большинство их расположено в западных и южных районах КНР. В настоящее время 44 из 55 китайских этнических меньшинств имеют свои автономные округа, в которых находятся 71 % населения всех этнических меньшинств.

Число по провинциям 
Самый населенный автономный округ Ляншань-ийский автономный округ — 4 484 000 человек, а самый малонаселенный Голо-тибетский автономный округ — 155 300 человек.
 8 автономных округов в Юньнани
 6 в Цинхае
 5 в СУАР
 3 в Сычуани
 3 в Гуйчжоу
 2 в Ганьсу
 1 в Гирине
 1 в Хунани
 1 в Хубэе

Таблица автономных округов с названиями на местном и китайском языках

Бывшие автономные округа Китая 
 В 1952—1988 годах также существовал Хайнань-Ли-Мяоский автономный округ на острове Хайнань. В 1988 создана провинция Хайнань с четырьмя лискими и двумя ли-мяоскими автономными уездами.
 Цянцзянь-Туцзя-Мяоский автономный округ в Сычуани до 1997 года.

Национальный состав  автономных округов КНР (в процентах на 2010 год)

Административные единицы окружного уровня без статуса автономии с долей этнических меньшинств более 30 % 
 Без административных единиц окружного уровня 5 автономных районов на 2000 год.
 Хэбэй: Чэндэ (ханьцы — 55,32 %, маньчжуры — 39,87 %)
 Ляонин: Бэньси (ханьцы — 66,84 %, маньчжуры — 30,22 %) , Даньдун(ханьцы — 64,11 %, маньчжуры — 32,99 %)
 Хунань: Чжанцзяцзе (туцзя — 68,40 %, ханьцы — 22,81 %), Хуайхуа (ханьцы — 61,33 %, дуны — 17,42 %, мяо — 15,63 %)
 Гуйчжоу: Аньшунь (ханьцы — 61,6 %, буи — 16,92 %, мяо — 14,27 %), Тунжэнь (туцзя — 37,81 %, ханьцы — 31,76 %, мяо — 14,87 %, дуны — 11,41 %)
 Юньнань: Юйси (ханьцы — 68,18 %, и — 19,32 %), Пуэр (городской округ) (ханьцы — 40,92 %, хани — 16,98 %, и — 16,58 %, лаху — 11,47 %), Лицзян (ханьцы — 42,71 %, наси 20,51 %, и — 18,68 %, лису — 9,62 %), Линьцан (ханьцы — 61,22 %, дай — 15,77 %, лаху и ва — 9,76 %)
 Цинхай: Хайдун (округ) (ханьцы — 56,33 %, хуэй — 20,38 %, тибетцы — 9,2 %, ту — 8,06 %)

См. также 
Автономный уезд (КНР)
Автономные территории Китая

Ссылки 
 Regional Autonomy for Ethnic Minorities in China
 Карта всех автономии с указанием национальности